«Противостояние» — седьмой студийный альбом российской метал-группы «Маврин», вышедший в 2012 году. В 2014 году вышло переиздание.

Об альбоме 
По словам Сергея Маврина, работа над альбомом продолжалась около четырёх месяцев. Альбом является концептуальным и сильно приближен к рок-операм и отличается музыкальным разнообразием. В работе над ним приняли участие многие музыканты, известные на российской метал-сцене. В 2014 году вышло переиздание альбома, содержащее песни, подвергшиеся ремастерингу, две из которых были полностью перезаписаны.

Список композиций

Участники записи 
 Артём Стыров, Артур Беркут, Алексей Булгаков, Виталий Дубинин, Дмитрий Борисенков, Михаил Житняков и Анна Балашова — вокал.
 Сергей Маврин — гитара, клавишные.
 Юрий Алексеев — ритм-гитара.
 Леонид Максимов — бас-гитара.
 Дмитрий Завидов — ударные.

 «Children of…» — инструментальная версия песни «Дети неба» с мини-альбома «Иллюзия», а «Ветер странствий» — инструментальная версия песни «Противостояние». Женские вокальные партии на альбоме исполняет не профессиональная певица, а поэтесса группы — Анна Балашова.

Примечания

Ссылки 
 
 «Противостояние» на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы группы «Маврин»